

Niemcy 
 Maierhöfen – dzielnica gminy targowej Stamsried w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Maierhöfen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lindau (Bodensee)

Zobacz też 
 Maierhofen
 Meierhof